Ла-Галера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 27,5 км². Население — 897 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Información e imágenes
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны